Clavaire jolie est un nom commun pour plusieurs champignons de forme clavarioïde :
 en Europe francophone, l'espèce Ramaria formosa ;
 au Canada, l'espèce Clavulinopsis laeticolor.

Notes et références 

Nom de champignon ambigu
Espèce de champignons (nom vernaculaire)